Венди Ракель Робинсон (, род. ) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Робинсон родилась в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и в 1989 году окончила со степенью бакалавра Говардский университет. На телевидении она дебютировала в 1993 году, в ситкоме «Мартин», после чего продолжая исполнять комедийные роли в различных шоу, среди которых были «Как в кино», «Да, дорогая!» и «Новые приключения старой Кристин». Драматические роли у Робинсон были в сериалах «Полиция Нью-Йорка» и «Анатомия страсти».

Робинсон наиболее известна благодаря своим ролям в телевизионных ситкомах «Шоу Стива Харви» (1996—2002) и «Игра» (с 2006). Она также появилась в «Подруги», спин-оффом которого является «Игра». Эти роли принесли ей в общей сложности девять номинаций на премию NAACP, прежде чем она выиграла первую награду в 2014 году.

Вне телевидения, Робинсон сыграла главную женскую роль в фильме 2005 года «Отскок», напротив Мартина Лоуренса. Также она была заметна в фильмах «Тонкая грань между любовью и ненавистью» (1996), «Мисс Конгениальность» (2000) и «Что-то новенькое» (2006).

Фильмография

Кино 
 Ходячие мертвецы (1995)
 Тонкая грань между любовью и ненавистью (1996)
 Телеведущий (1998)
 Мисс Конгениальность (2000)
 Игра для двоих (2001)
 С тобой или без тебя (2003)
 Игры разума (2003)
 Отскок (2005)
 Что-то новенькое (2006)
 Противоречия в сердце (2009)
 Когда гаснет свет (2010)
 Он мой, не твой (2011)
 Тридцатипятилетние (2011)
 Возрождение! (2014)

Телевидение 
 Незначительные корректировки (20 эпизодов, 1995—1996)
 Шоу Стива Харви (122 эпизода, 1996—2002)
 Игра (129+ эпизодов, 2006—2009, 2011—)
 Гранд-отель (2019)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Говардского университета
Киноактрисы США